Нир Шавит (, , род. 18 октября 1959) — израильский учёный в области информатики. Профессор факультета информатики в Тель-Авивском университете и профессор электротехники и информатики в Массачусетском технологическом институте.

Награды 
 2004 Премия Гёделя
 2012 Премия Дейкстры за работу «Transactional Memory: Architectural Support for Lock-Free Data Structures»
 2013 действительный член Ассоциации вычислительной техники

Книги

Примечания

Ссылки 
 cs.tau.ac.il
 csail.mit.edu

Лауреаты премии Дейкстры
Лауреаты премии Гёделя
Родившиеся 18 октября
Родившиеся в 1959 году
Учёные в области информатики Израиля
Преподаватели Инженерной школы Массачусетского технологического института
Преподаватели Массачусетского технологического института